Escherich:
 Georg Escherich (1870, Schwandorf  1941, München), en tysk skogstjänsteman
 Karl Leopold Escherich (1871, Schwandorf  1951, Kreuth)
 Theodor Escherich
 Escherichia coli